Säge bezeichnet:

 ein Werkzeug oder eine Maschine zum spanenden Trennen, siehe Säge
 als Musikinstrument singende Säge genannt
 Säge (Heraldik), eine heraldische Figur

Orte
 Säge (Balingen), Wohnplatz im Stadtteil Dürrwangen (Balingen) von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Säge (Gemeinde Fontanella), Fraktion der Gemeinde Fontanella, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Säge (Weitnau),  Gemeindeteil der Marktgemeinde Weitnau im bayerisch-schwäbischen Landkreis Oberallgäu